Boomgaarden ist der Name von:

 Georg Boomgaarden (* 1948), deutscher Diplomat
 Hajo Georg Boomgaarden (* 1977), deutscher Kommunikationswissenschafter und Universitätsprofessor an der Universität Wien